Корчи́нський — чоловіче українське та польське () прізвище. Той, хто з Корчина.

 Корчинський Анатолій Іванович (*1952) — український депутат України 3-го скликання.
 Корчинський Василь Леонтійович (нар. 1955) — український художник, графік, майстер витинанки.
 Корчинський Дмитро Олександрович (*1964) — український політик, громадський діяч, драматург.
 Корчинський Єротей Іван (1737—1791) — генеральний прокуратор і вікарій василіян.
 Корчинський Михайло Агафонович (1885—1937) — український державний діяч, член Центральної Ради.
 Корчинський Олександр Васильович (1938—2011) — кавалер ордена Трудової Слави.
 Корчинський Олександр Сергійович — капітан ЗСУ, нагороджений Хрестом бойових заслуг.
 Корчинський Орест — український археолог.

Польські прізвища
Українські прізвища